Dikke Toren (Venlo), een verdedigingstoren in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo
Dikke Toren (Zierikzee), zie Sint-Lievensmonstertoren
Dikke Toren in Varik, een 15e-eeuwse kerktoren